Anastasopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitrios Anastasopoulos (* 1990), griechischer Fußballspieler
 Mario Anastasopoulos (* 1967), deutscher American-Football-Spieler